Ракетохвостый колибри:

 Ракетохвостый колибри () — вид птиц из семейства колибри.
 Ракетохвостый колибри () — одно из названий колибри лоддигезии.